Die Canada Open 2015 im Badminton fanden vom 23. bis zum 28. Juni 2015 im Markin MacPhail Centre in Calgary statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Marc Zwiebler (Halbfinale)
  Xue Song (Viertelfinale)
  Hsu Jen-hao (Viertelfinale)
  Dionysius Hayom Rumbaka (zurückgezogen)
  Wong Wing Ki (3. Runde)
  Takuma Ueda (Halbfinale)
  Ng Ka Long (Finale)
  Chong Wei Feng (1. Runde)
  Ajay Jayaram (Viertelfinale)
  Sai Praneeth Bhamidipati (Viertelfinale)
  Anand Pawar (3. Runde)
  Osleni Guerrero (2. Runde)
  Wang Tzu-wei (1. Runde)
  Lee Chong Wei (Champion)
  Joachim Persson (3. Runde)
  Thomas Rouxel (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Akane Yamaguchi (zurückgezogen)
  Zhang Beiwen (2. Runde)
  Michelle Li (Champion)
  Sayaka Takahashi (Halbfinale)
  Minatsu Mitani (Halbfinale)
  Beatriz Corrales (2. Runde)
  Pai Yu-po (Viertelfinale)
  Sayaka Sato (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Andrei Adistia / Hendra Gunawan (Halbfinale)
  Adam Cwalina / Przemysław Wacha (2. Runde)
  Michael Fuchs / Johannes Schöttler (2. Runde)
  Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (2. Runde)
  Li Junhui / Liu Yuchen (Champion)
  Phillip Chew / Sattawat Pongnairat (1. Runde)
  Baptiste Carême / Ronan Labar (2. Runde)
  Andy Ellis / Peter Mills (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Eefje Muskens / Selena Piek (Finale)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (Viertelfinale)
  Jwala Gutta / Ashwini Ponnappa (Champion)
  Johanna Goliszewski / Carla Nelte (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Michael Fuchs / Birgit Michels (Halbfinale)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (Champion)
  Jacco Arends / Selena Piek (Halbfinale)
  Chan Yun Lung / Tse Ying Suet (2. Runde)
  Jorrit de Ruiter / Samantha Barning (Viertelfinale)
  Phillip Chew / Jamie Subandhi (1. Runde)
  Toby Ng / Alexandra Bruce (2. Runde)
  Fran Kurniawan / Komala Dewi (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Referenzen 
tournamentsoftware.com

2015
BWF Grand Prix 2015
Badmintonwettbewerb in Calgary